Милорадівка — селище в Україні, Кам'янський район, Дніпропетровська область
 Милорадівка — вантажно-пасажирська залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Верхівцеве — Кривий Ріг